Cyclohexadiene gibt es als zwei verschiedene Isomere:

 1,3-Cyclohexadien
 1,4-Cyclohexadien